Espuela caballera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Consolida ajacis;
 El nombre común de la planta Consolida orientalis;
 El nombre común de la planta Consolida pubescens.